Фрэнсис Генри Уилсон (, 1876 — ?) — британский регбист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Уилсон входил в сборную Великобритании, которая в единственном матче проиграла Франции со счётом 21:8, получив серебряные медали.

Примечания

Ссылки 
 Фрэнсис Уилсон на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Регбисты по алфавиту
Регбисты Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 1900 года